La Pilota d'Or 2009 va recompensar l'1 de desembre de 2009 el jugador Lionel Messi com a millor futbolista del món, segons la revista France Football.

Classificació completa

Enllaços externs 
 France Football Web oficial 

2009
Esdeveniments esportius del 2009